Porges ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Porges (1902–1978), österreichischer Politiker (SPÖ) und Vorstandsdirektor der Messe Wien
 Arthur Porges (1915–2006), US-amerikanischer Autor von SF-Kurzgeschichten
 Clara Porges (1879–1963), deutsche Malerin
 Edmund Porges (1872–1917), österreichischer Journalist, Publizist und Herausgeber
 Elsa Porges (1866–1949), deutsche Schriftstellerin und Bühnenautorin
 Friedrich Porges (Violinist) (?–1932), österreichischer Geiger, Ehemann von Clara Porges
 Friedrich Porges (1890–1978), österreichischer Journalist und Drehbuchautor
 Heinrich Porges (1837–1900), tschechisch-österreichisch-deutscher Chorleiter
 Ingo Porges (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Josepha Kraigher-Porges (1857–1937), österreichische Schriftstellerin
 Jules Porgès (1839–1921), Diamantenhändler und Finanzier
 Nathan Porges (1848–1924), österreichisch-deutscher Rabbiner
 Otto Porges (1879–1967), österreichisch-amerikanischer Mediziner
 Paul Peter Porges (PPP) (1927–2016), Cartoonist, Karikaturist aus Wien, vor Nazis geflohen: Frankreich, Schweiz, New York; MAD
 Philipp Porges (* 1997), deutscher Handballspieler
 Stephen Porges (* 1945), US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Porges von Portheim ist der Name einer jüdischen Unternehmerfamilie, die in Wien und Prag ansässig war und dem österreichischen Adel angehörte, siehe Portheim.

Mitglieder der Familie waren u. a.
 Max von Portheim
 Gustav von Portheim